Il tabellone singolare del Salzburg Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Horst Skoff (tds n. 1). In finale ha sconfitto José Francisco Altur (tds n. 5) con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Horst Skoff (campione)
  Omar Camporese (secondo turno)
  Horacio de la Peña (quarti di finale)
  Renzo Furlan (semifinali)

  José Francisco Altur (finale)
  Fernando Luna (primo turno)
  Jimmy Brown (quarti di finale)
  Marián Vajda (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Salzburg Challenger 1990